Starting All Over Again (Mel & Tim) - single van Mel & Tim
 Starting All Over Again (One Horse Blue) - single van One Horse Blue